Euphoria — второй студийный альбом шведской психоделик-рок-группы Dead Man, выпущенный 31 марта 2008 года на лейблах Crusher Records и . Альбом получил положительные отзывы от журналов Spin и Metal.De, который присвоил альбому семь звёзд.

Список композиций 
 «Today» — 5:08
 «High or Low» — 3:40
 «Footsteps» — 5:30
 «I Must Be Blind» — 5:05
 «From A Window» — 0:56
 «Light Vast Corridors» — 2:40
 «The Wheel» — 9:13
 «Rest In Peace» — 8:51
 «A Pinch of Salt» — 3:30
 «Euphoria» — 3:50
 «July» — 1:36 (только в качестве бонус-трека на CD)

Участники записи 
Dead Man
 Кристофер Шёдаль — гитара, мандолина, перкуссия, вокал
 Юхан Рюдхольм — гитара, перкуссия, вокал
 Юаким Димберг — бас, ситезатор, орган, гитара, вокал
 Маркус Аллард — ударные, перкуссия, вокал
Дополнительный персонал
 Даниель Рууд — звукоинженер
 Фредрик Фогельквист — арт-директор
  — мастеринг
 Даниель Рууд, Dead Man — продюсеры
 Андерс Хаглунд — стил-гитара
 Маттс Гавелль — виолончель, флейта

Примечания

Ссылки 
 Euphoria на сайте MusicBrainz (список релизов)

Альбомы психоделического рока
Альбомы фолк-рока
Альбомы на английском языке
Альбомы Швеции